Catenospegazzinia är ett släkte av svampar. Catenospegazzinia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenospegazzinia